Лорен Кейяна «Кеке» Палмер (; род. 26 августа 1993, Харви, Иллинойс, США) — американская актриса и певица.

Биография 
26 августа 1993 года в маленьком городке Харви, штата Иллинойс, в семье Шэрон и Лари Палмер, родилась девочка Лорен Кейяна Палмер, известная как Кеке Палмер. С самого детства она увлекалась пением и актёрской игрой. В возрасте пяти лет она впервые начала петь в церковном хоре, исполнив композицию под названием «Иисус любит меня». Через год, маленькая Палмер уже получила свою первую сольную роль в одной из детских пьес. Несмотря на то, что настоящей страстью девочки всегда была музыка, она стала делать заметные успехи и на кинематографическом поприще. Продюсеры, заметив талантливую девочку, убедили её родителей переехать в Калифорнию, чтобы Кеке могла участвовать в кастингах на различные роли.

В свободное от работы время, девушка обожает ходить с подругами на шоппинг и в кафе, любит загорать на пляже и читать книги британских писателей. Своим любимым актёром она считает Уильяма Мэйси, а в качестве еды предпочитает пиццу.

Карьера 
Карьера Кеке в кинематографе началась с эпизодических ролей в различных сериалах. На большом экране она впервые появилась в картине «Парикмахерская 2: Снова в деле», сыграв племянницу героини Квин Латифы. С выходом в прокат этого фильма, многие критики заговорили о таланте юной Палмер. Неудивительно, что после этого на молодую актрису посыпалось множество интересных предложений. Она сыграла в таких лентах, как «Испытание Акилы», «Прыгай!» и «Чистильщик». Среди её последних работ стоит отметить фильмы «Психоаналитик» и «Мэдея в тюрьме», а также сериал «Королевы крика».

Фильмография

Дискография

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

Певцы и певицы США
Лауреаты премии «Молодой актёр»
Исполнители Interscope Records
Актрисы озвучивания США
Поп-вокалисты США
Киноактрисы США